Tufeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tufeni (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Tufeni (Prahova), Dorf im Kreis Prahova